Свидинский — фамилия. Известные носители:

 Свидинский, Владимир Иванович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Свидинский, Иосиф Викентьевич (1918—1996) — Герой Советского Союза.